Petite-Goâve é um clube de futebol do Haiti. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1970.

Clubes de futebol do Haiti